Обсерватория Берн-Ихт - частная любительская астрономическая обсерватория, основанная в 1951 году в Längenberg, Нидермулерн, Берн (кантон), Швейцария

Руководители обсерватории 
 Вилли Шерер (Willy Schaerer) - создатель и первый руководитель обсерватории. Фабрикант и инженер.

История обсерватории 
Обсерватория была основана в 1951 году инженером и фабрикантом Willy Schaerer. Обсерватория сотрудничала с астрономами из Университета Бёрна. В 1965 году обсерватория была достроена до современного состояния. Начиная с 1968-го года на базе обсерватории реализуется проект наблюдения Солнечной активности под руководством ученых из Бернского университета. В 1982 году был создан Фонд «Частная обсерватория Ихт». В 2000 году было проведено техническое усовершенствование инструментов обсерватории.
В данный момент обсерватория управляется частным фондом имени доктора Willy Schaerer.

Инструменты обсерватории 
 Рефлектор (D = 320 mm, F = 1850 mm)
 Шмидт-камера (25.5/41.5/40 см)
 12-см рефрактор с H-альфа фильтром, работает с декабря 1969 года
 Микроволновый радиометр (D = 1.6м) (длина волны 3-см/3мм или 10.5 ГГц, работает с декабря 1968 года)

Направления исследований 
 Поиск сверхновых
 Солнце

Основные достижения 
 20 апреля 1974 года открытие сверхновой 1974G с блеском 13.0 (открыватель Leiterin W. Burgat) в галактике NGC 4414

Адрес обсерватории 
 Sternwarte Uecht, 3087 Niedermuhlern

Примечания

Ссылки 
 Robotic Solar Observation Telescope

Публикации наблюдений в Центре малых планет:
 Астрометрические наблюдения малых планет
 Астрометрические наблюдения малых планет

Публикации в базе данных NASA ADS:
 Поиск по слову «Uecht» (1 статья)

Наблюдения комет и спутников планет после 1870 года:
 Архивы наблюдений, MPC

См. также 
 Список астрономических инструментов

Астрономические обсерватории по алфавиту
Астрономические обсерватории Швейцарии
Здания и сооружения, построенные в 1951 году
Здания и сооружения кантона Берн
Здания и сооружения, построенные в 1965 году
Появились в 1950-е годы в Швейцарии
1951 год в Швейцарии
Появились в 1965 году в Швейцарии